Her Majesty – canzone dei Beatles del 1969
 Her Majesty – film del 1922 diretto da George Irving
 Her Majesty – film del 2001 diretto da Mark J. Gordon
 Her Majesty – gruppo musicale rock svedese